Tierra steht für
Tierra (Album), (L'Arc-en-Ciel)
Tierra (Band), amerikanische Band
Tierra (Film), von Julio Médem, 1996
Tierra (Simulation), Simulation für darwinistische Evolution von Tom Ray

Siehe auch
 Rito de Tierra Amarilla, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Terra